Mit dem Begriff Raabepreis bezeichnet man folgende Auszeichnungen:
 Wilhelm Raabe-Literaturpreis des Deutschlandfunks und der Stadt Braunschweig
 Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig (1936 bis 1990)